Фрессі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Пуатьє, 13 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 563 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1539,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фрессін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фрессін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр